Daughter of Darkness ist der englische bzw. internationale Titel mehrerer Filme:
 Tochter der Finsternis, britischer Kriminalfilm von Lance Comfort aus dem Jahr 1948
 Blut an den Lippen, belgischer Horrorfilm von Harry Kümel aus dem Jahr 1971
 Daughter of Darkness (1990), US-amerikanischer Fernsehfilm von Stuart Gordon aus dem Jahr 1990